Coldstream  bezeichnet mehrere Orte:

 Coldstream, Ort in den Scottish Borders in Schottland
Coldstream (Victoria), Vorort von Melbourne in Australien
Coldstream (Ontario), Kanada
Coldstream (British Columbia), Kanada
Coldstream (New Brunswick), Kanada
Coldstream (Neuseeland), Neuseeland
Coldstream (Kentucky), im US-Bundesstaat Kentucky

Coldstream ist der Name von
John Nicolas Coldstream (1927–2008), britischer Klassischer Archäologe
William Coldstream (1908–1987), englischer Maler

Coldstream bezeichnet außerdem
Coldstream Guards, ältestes reguläres Regiment der britischen Armee
Siehe auch:
 Coldstream River